еПри Сеула 2022 года () — заключительный этап сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 13 и 14 августа на городской трассе Сеула на территории спортивного комплекса «Чамсиль», Республика Корея. Это первый еПри Сеула в истории. В рамках этапа прошла юбилейная 100-я гонка Формулы E. По итогам сезона Стоффель Вандорн стал чемпионом мира. Команда  второй раз подряд стала чемпионом мира.

Перед еПри 
Дебют еПри Сеула должен был состояться 3 мая 2020 года, однако он был дважды перенесён из-за пандемии COVID-19. Новая дата проведения была объявлена в июне 2021 года.

Этап стал последним для Spark SRT05e — автомобиля второго поколения Формулы E, который использовался командами с сезона 2018/2019. Помимо этого, этап стал последним для команд  и , для производителей Audi и BMW, которые несмотря на уход в прошлом сезоне оставались поставщиками силовых установок для команд  и , а также для поставщика шин Michelin.

В предыдущей гонке Сэм Бёрд получил перелом руки, поэтому он не смог принять участие на этапе. Резервный гонщик Jaguar заменял его в гонках.

Перед еПри Стоффель Вандорн возглавлял личный зачёт, имея преимущество в 36 очков перед Митчем Эвансом. Команда  возглавляла командный зачёт с преимуществом в 36 очков перед .

Первая гонка

Свободные заезды 
Первая сессия состоялась 13 августа в 08:00 по местному времени. Вторая — в 09:50 (UTC+9).

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Дождь. Воздух +27…25 °C. Трасса +27…26 °C.

Квалификация стартовала в 11:40 по местному времени (UTC+9). Первая квалификационная группа прошла по сухому асфальту, во время второй группы — пошёл дождь. В сложных погодных условиях победу в квалификации одержал Оливер Роуленд, гонщик команды .

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Времена круга  были удалены за нарушение процедуры нахождения на пит-лейне. Допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Облачно. Подсыхающая трасса. Воздух +27…28 °C. Трасса +27…26 °C.

Гонка стартовала в 16:03 по местному времени (UTC+9). Победу в гонке одержал Митч Эванс. Вторым стал Оливер Роуленд, третьим — Лукас ди Грасси. На старте асфальт оставался влажным после дождя. На первом круге гонка была остановлена из-за массовой аварии — в 21-м повороте сразу восемь машин врезались в барьер. Гонка была прервана почти на 45 минут для эвакуации разбитых автомобилей и ремонта барьеров.

На старте Роуленд пропустил вперёд ди Грасси и Эванса. Эванс на финишной прямой опередил ди Грасси и вышел в лидеры. На стадионе Роуленд опередил ди Грасси, вернув позицию. На первом круге Вернь прорвался на шестую позицию, Верляйн откатился на восьмую. В 21-м повороте случился завал из восьми машин, гонка была остановлена на 45 минут. Из дальнейшей борьбы выбыли , Лоттерер, Терви, де Врис, Тиктум и Буэми. Кэссиди и  смогли продолжить участие в гонке после ремонта автомобилей. На 5-м круге Мортара резко сместился на торможении перед Вернем, получил от него удар, и выехал за пределы трассы, вернувшись, он потерял две позиции, пропустив Вандорна. На 15-м круге Вандорн опередил Верня. На 18-м Верляйн опередил Мортару. На 20-м круге из-за прокола Мортара сошёл с гонки, распрощавшись с последними шансами на титул. На 27-м круге Симс разбил свой автомобиль на стадионе, и гонка была завершена в режиме автомобиля безопасности. Лидер чемпионата Вандорн закончил гонку пятым. Благодаря победе, Эванс сократил отставание от лидера до 21 очка и сохранил математические шансы на титул перед последней гонкой сезона.

Круги лидирования

Примечания 
 Гонщики, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг.
  получил штраф в 5 секунд, так как не соблюдал дистанцию позади соперников в режиме автомобиля безопасности.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Перед гонкой 
Антонио Джовинацци получил травму руки в предыдущей гонке, поэтому он не смог выйти на старт гонки. Его заменил  — резервный гонщик Jaguar TCS Racing.

Свободные заезды 
Третья сессия состоялась 14 августа в 09:30 по местному времени (UTC+9).

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +32…33 °C. Трасса +37…39 °C.

Квалификация стартовала в 11:40 по местному времени (UTC+9). Антониу Феликс да Кошта завоевал последнюю поул-позицию в сезоне.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Гонка 
Погода:  Пасмурно. Сухо. Воздух +27…28 °C. Трасса +35…34 °C.

Гонка стартовала в 16:03 по местному времени (UTC+9). Победу в гонке одержал Эдоардо Мортара, вторым финишировал Стоффель Вандорн, третьим финишировал Джейк Деннис. По итогам сезона Вандорн стал чемпионом мира, а команда  вновь стала чемпионом мира среди команд.

На старте да Кошта сохранил лидерство, позади группы лидеров случился завал, несколько машин получили повреждения. На втором круге Мортара обогнал да Кошту, вытеснив его с трассы, этим воспользовался Деннис, тоже пройдя да Кошту. К четвёртому кругу Эванс прорвался на девятую позицию. На седьмом круге столкнулись Верляйн и де Врис, впоследствии оба сошли с дистанции. На 14-м круге Гюнтер зацепил стену, сломал переднюю подвеску и остановился на трассе — выехал автомобиль безопасности. На 18-м круге объявили рестарт, к времени гонки было добавлено 6 минут 45 секунд. После рестарта да Кошта пытался обогнать Денниса, но столкнулся с ним, врезался в барьер и оказался в конце пелотона. Деннис же получил штраф в 5 секунд. В итоге Деннис пересёк финишную черту вторым, но из-за штрафа стал третьи. Финишировавший вторым Вандорн стал чемпионом мира, седьмой на финише Эванс стал вице чемпионом. Победитель гонки Мортара по итогам сезона стал третьим.

Круги лидирования

Примечания 
 Гонщики, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Одно очко за быстрый круг.
 Три очка за поул-позицию.
 Джейк Деннис получил штраф в 5 секунд за столкновение с Антониу Феликсом да Коштой.
  получил штраф в 5 секунд за смену направления движения более одного раза на прямой при защите позиции.
 Оливер Терви получил штраф в 5 секунд за столкновение с .

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Республике Корея в 2022 году
ЕПри Сеула